Weixeln kan syfta på:

 Weixeln - äldre svenskt namn på floden Wisła
Weixelmünde - en fästning vid Danzigbukten intill Wisłas inlopp vid staden Gdansk